Арийс Гейкинс (; 14 февраля 1936 — 10 февраля 2008) — советский и латвийский актёр, режиссёр и драматург. Заслуженный деятель  искусств Латвийской  ССР.

Биография 
Арийс Гейкинс родился 14 февраля 1936 года в Риге. Отец — автомобильный техник, мать — учительница.

Окончил Елгавскую вечернюю среднюю школу (1955), театральную студию Художественного театра им. Я. Райниса (1962), режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства в Москве (1969).

Работал актёром в Лиепайском государственном театре (1963—1964). Дебютировал в роли Петериса в спектакле Арвида Жилинского и Элины Залите «В краю голубых озёр».

Был режиссёром Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР, Лиепайского государственного театра, Валмиерского театра драмы им. Л. Паэгле.

Был автором пьес с успехом шедших на сцене латвийских театров. Опубликовал роман о театре, названный по имени героя «Первый сезон Рихарда Буша» (1998). Руководил работой Студенческого театра и Народного театра Дома культуры Рижского электромеханического завода.

В кино дебютировал в 1960 году в фильме режиссёра Василия Левина «Сильнее урагана», снятом на Одесской киностудии.

Трагически погиб 10 февраля 2008 года в результате несчастного случая. Похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженный деятель  искусств Латвийской  ССР (1988)

Творчество

Режиссёрские работы

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1967 — «Замок охотника» Хария Гулбиса
 1970 — «Девочка и апрель» Тамары Ян
 1990 — «Белый лебедь» Юхана Стриндберга

Художественный театр им. Я. Райниса (Театр Дайлес) 
 1978 — «Метель» Ария Гейкинса (совместно с Юрисом Стренгой)
 1993 — «Хозяин» Ария Гейкинса

Лиепайский государственный театр 
 1980 — «Иногда в Гаую бросают спички» Е. Ансонса

Драматический театр им. А. Упита (Национальный театр) 
 1987 — «Игрушка Феба» Ария Гейкинса

Валмиерский драматический театр 
 1994 — «Осенняя соната» Ингмара Бергмана
 1994 — «Номер в отеле Плаза» Нила Саймона
 1995 — «Угольное сердце» Ария Гейкинса

Фильмография 

  — Сильнее урагана
  — Саша-Сашенька — папа
  — Мой друг — человек несерьёзный
  — Семейная мелодрама — руководитель хора
  — В тени меча — Дудиниекс
  — Под опрокинутым месяцем — боцман
  — Незаконченный ужин —  Эдвардсон
  — Всё из-за этой шальной Паулины — Фредис
  — Игра — Гатис
  — Долгая дорога в дюнах — Аболтыньш
  — Три дня на размышление — собутыльник
  — Таран — официант
  — Личная жизнь Деда Мороза — Антон Тышла
  — Мираж — тренер боксёрской команды
  — Каменистый путь — эпизод
  — Проделки сорванца
  — Двойной капкан — Пуриньш
  — Чичерин — Хольман
  — Красная жара — профессор
  — Горсть пуль — Николай
  — Красная капелла — Этьен Бернье, бывший директор приюта
  — Уоллис и Эдуард — архиепископ

Примечания

Ссылки 

Драматурги СССР
Драматурги Латвии
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Персоналии:Театр Дайлес
Похороненные на Лесном кладбище